James Mathers est un nom pouvant désigner:

James Mathers, premier sergent d'arme des États-Unis
 (1854-1911), missionnaire australien
 (1894-1977), joueur australien de cricket
 (né en 1955), cinématographe et directeur de photographie américain

Voir aussi

Mathers, James